1803 — одна́ ты́сяча восемьсо́т три — может означать:

 1803 — натуральное число между 1802 и 1804.
 1803 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1803 (другие обозначения — ESO 203-18, IRAS05041-4938, PGC 16715) — галактика в созвездии Живописец.
 (1803) Цвикки — астероид

См. также 
 1803 год в литературе
 1803 год в музыке
 1803 год в театре
 1803 год в науке